Dans la mythologie nordique, Le Ragnarök (littéralement Consommation du Destin des Puissances) est la bataille de la fin du monde, le destin auquel ne peuvent échapper les dieux, la destruction d'Ásgard et le renouveau du monde

Ragnarök peut aussi désigner :

En littérature 
 Ragnarök est une nouvelle de l'écrivain Jorge Luis Borges, parue dans le recueil El Hacedor (L'Auteur, et autres textes)
 Raghnarok est une série de bandes dessinées du genre fantasy, créée par Boulet et édité chez Glénat.
 Ragnarök est un manhwa (bande dessinée coréenne) écrit par Lee Myung-jin, qui a inspiré le jeu vidéo Ragnarök Online.
 Dans Kookaburra (de Crisse), une bataille spatiale a lieu dans le système stellaire Ragnarok entre les forces de l'Alliance Terrienne et la rébellion de Calystès.
 Ragna Rok, dans l'univers de la série Hellboy, est un projet développé par les nazis à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Il est à l'origine de l'invocation sur terre de Hellboy par Raspoutine.

En musique 

 Ragnarok est un groupe de black metal norvégien.
 le Ragnarök Festival est un festival de folk metal organisé en Allemagne depuis 2004.

À la télévision 
 Ragnarök the Animation est un animé de  inspiré du jeu en ligne.
 Ragnarök, une série télévisée de fantasy dano-norvégienne créée par Adam Price et diffusée sur Netflix à partir du .

Dans l'univers des jeux 
 Rag'Narok est un wargame médiéval-fantastique avec figurines édité par Rackham.
 Ragnarök Online est un jeu en ligne massivement multijoueur publié en 2002.
 Tales of Symphonia est un jeu de rôle s'étant inspiré de cette mythologie, reprenant des termes tels qu'Asgard, Heimdall, Yggdrasil ou le concept d'arbre sacré.
 De même, Valkyrie Profile de Square Enix reprend cette histoire et propose d'incarner Lenneth, une valkyrie devant recruter des guerriers pour le combat du Ragnarök.
 Les jeux Final Fantasy de Square Enix reprennent beaucoup d'éléments de la mythologie nordique, comme l'invocation du loup Fenrir dans Final Fantasy IX ou VI, ou encore une très puissante épée nommée Ragnarok.